Rivaille est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Arthur Rivaille (1817-1879), homme politique français.

Hydronyme 
 , lac de la région Saguenay–Lac-Saint-Jean dans la province de Québec au Canada.

Patronyme français